– anime internetowe oparte na eposie o tym samym tytule.

Postacie 
 Biwa  - muzykantka zajmująca się grą na biwie, postać niewystępująca w eposie 

 Taira no Shigemori  - najstarszy syn Kiyomoriego 

 Taira no Tokuko  - córka Kiyomoriego, żona cesarza Takakury, matka cesarza Antoku 

 Taira no Kiyomori  - senior rodu Heike 

 Taira no Tokiko  - żona Kiyomoriego 

 Taira no Koremori  - najstarszy syn Shigemoriego 

 Taira no Sukemori  - syn Shigemoriego 

 Taira no Kiyotsune  - syn Shigemoriego 

 Taira no Munemori  - syn Kiyomoriego, przyrodni brat Shigemoriego 

 cesarz Go-Shirakawa  - cesarz Japonii, ojciec cesarza Takakury 

 cesarz Takakura - cesarz Japonii, ojciec cesarza Antoku, mąż Tokuko

Lista odcinków

Przypisy

Zobacz też 
 Wojna Gempei